Stor-Gröningen kan syfta på:
Lill-Gröningen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (14,7 ha)
Lill-Gröningen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,

Se även
Gröningen
Stor-Gröningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn